John Gustafson ist der Name folgender Personen:

* John Gustafson (Bassist) (1942–2014), britischer Bassist
 John Gustafson (Informatiker) (* 1955), US-amerikanischer Informatiker